Elm Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Elm Street Historic District (Hartford, Connecticut), NRHP-Nr. 84001003
 Elm Street Historic District (Rocky Hill, Connecticut), NRHP-Nr. 98000358
 Elm Street Historic District (New Haven, Connecticut), NRHP-Nr. 87002605
 Elm Street Historic District (Hatfield, Massachusetts), NRHP-Nr. 00001481
 Elm Street Historic District (Worcester, Massachusetts), NRHP-Nr. 89002374